Seznam polkov z zaporedno številko 145.

Seznam 
 Pehotni
 145. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 145. pehotni polk (ZDA)
 145. strelski polk (ZSSR)
 145. pehotni polk (Wehrmacht)
 145. grenadirski polk (Wehrmacht)

 Oklepni/Tankovski
 145. oklepni polk (ZDA)
 145. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 145. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 145. havbični artilerijski polk (ZSSR)

Glej tudi